Посольство Гвинейской Республики в Российской Федерации () — официальная дипломатическая миссия Гвинеи в России, расположена в Москве на ул. Пречистенка, д.35, стр.3.

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Гвинейской Республики в Российской Федерации — Маджу Каке (с 2021 года)
 Индекс автомобильных дипломатических номеров посольства — 029.

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения установлены 4 октября 1958 года. Договорную базу российско-гвинейских отношений составляют соглашения в области экономического и технического сотрудничества (1959, 1968, 1973, 1984 годы), культурных обменов (1959 год), воздушного сообщения (1962 год), рыбного хозяйства (1981 год), радио и телевидения (1982 год).

См. также 
 Российско-гвинейские отношения
 Список дипломатических представительств в Москве

Примечания

Ссылки 
 МИД России. Российско-гвинейские отношения

Гвинея
Политика Гвинеи
Якиманка